Фарах ( — «Радість») — жіноче перське ім'я, топонім та прізвище. Однокореневі імена: Фарахманд (ч), Фарахназ (ж).

Особи 
 Фарах Пахлаві — шахбану Ірану.

Геграфія 
 Фарах — провінція в Афганістані.
 Фарах — місто в Афганістані.
 Фарах — місто в Індії.
 Фарах — річка в Афганістані.

Перські імена